Der Family Circle Cup 2009 war die 9. Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers für Frauen in  Charleston, South Carolina. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2009 und fand vom 13. bis  zum 19. April 2009 in  Charleston, South Carolina, Vereinigte Staaten statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Serena Williams und im Doppel Katarina Srebotnik und Ai Sugiyama, die sich aber nicht entschieden hatten ihren Titel zu verteidigen.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)